Лос Дураснитос има више значења:

 Лос Дураснитос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Дураснитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику